Иванда може бити:

 Иванда (Ђулвез), село у општини Ђулвез, Румунија
 Иванда (Барања), село у жупанији Барања, Мађарска